У́ница — река в Медвежьегорском и Кондопожском районах Карелии. Длина реки — 55 км.

Физико-географическая характеристика 
Берёт своё начало в небольшом, заболоченном озере Суармламби недалеко от населённого пункта Чёбино. Далее, образуя множество порогов, река впадает в Уницкую губу Онежского озера.

В верхнем течении река впадает в Уницкое озеро и затем вытекает из него. В нижнем течении река впадает в Нижнее Уницкое озеро и затем вытекает из него. В Уницу впадают: реки Чёбинка (с притоком — Тогоручьём) и Гарвия. На реке расположены пороги: Кондруткин, Спорный, Кайкумбух, Большой, Мостовой, Шуньский, Роппорог и многие другие.

К бассейну Уницы также относится водораздельное Верхнее Пигмозеро.

Рядом с устьем находится деревня Уница.

По реке проходят туристические маршруты на байдарках.

Фотографии

Примечания 

Реки, впадающие в Онежское озеро
Реки Медвежьегорского района
Реки Кондопожского района